Aholampi kan syfta på:
Aholampi (sjö i S:t Michel, Södra Savolax), sjö i S:t Michel,  (43 ha)
Aholampi (sjö i Ruokolax, Södra Karelen), sjö i Ruokolax,  (55 ha)